Виттманн, реже встречается написание Виттман, Витман или Витманн)  () — немецкая фамилия.

Известные носители:</noinclude>

A 
 Виттманн, Адольф (род. 1995) — немецкий фабрикант.
  (род. 1961) — немецкий гобоист.
 Виттманн, Антон фон (1771–1842) — австрийский экономист в области сельского хозяйства.
  — немецкий политик (СДПГ).
 Виттманн, Анри (род. 1937) — франко-канадский лингвист.
  (1895–1977) — немецкий генерал-лейтенант — участник Второй Мировой войны.
  (род. 1943) — немецкий астрофизик.

Б
 Барбара Виттманн (род. 1971) — австрийский искусствовед и преподаватель университета.
  (род. 1987) — немецкий велосипедист.
 Бернд Виттманн (род. 1957/1958) — немецкий музыкальный продюсер.
  (род. 1964) — немецкий клавишник и композитор.
  (род. 1978) — немецкий биопсихолог.
 Бригитта Виттманн-Либольд (род. 1931) — немецкий биохимик и предприниматель.

В
 Вальдемар Виттманн (1925-1988), немецкий экономист
 Валли Виттманн (1905-1990), немецкий легкоатлет и гандболист
 Вальтер Виттманн (экономист) (1935-2016), швейцарский экономист
 Вальтер Виттманн (1948-2020), австрийский шахматист
 Вернер Виттманн (* 1957), немецкий историк и исследователь строительства
 Вернер В. Виттманн (* 1944), немецкий психолог, исследователь в области оценки и методолог исследований
 Вильгельм Виттманн (1845-1899), немецкий архитектор и преподаватель университета.
 Вольфганг Виттманн (* 1960), австрийский журналист

Г
 Георг Виттманн (1930—1991) — венгерско-немецкий писатель.
 Георг Михаэль Виттманн (1760—1833) — немецкий священнослужитель, вспомогательный епископ в Регенсбурге.
  (1889–1967) — немецкий инженер-гидротехник.
 Герта Виттманн-Киршбаум (род. 1921) — австрийская писательница.
 Герд Виттманн (род. 1945) — немецкий хоккейный тренер.
 Герхард Виттманн (род. 1964) — немецкий актёр.
 Гундель Виттманн (Валли Виттманн; 1905—1990) —  немецкий легкоатлет и гандболист.
 Гюнтер Виттманн (1931—2007) — немецкий педагог и краевед.
 Гюнтер Виттманн (1931—2014) — немецкий промышленник и основатель компании.
 Густав Виттманн (1896—1983) — немецкий скульптор.

Д
 Джеральд Виттманн (*1968), немецкий математик, дидактик математики и преподаватель университета
 Даниэль Виттманн (*1993), немецкий актер
 Дэвид Виттманн (*1994), носитель немецкого языка
 Дитмар Виттманн (*1940), доктор медицинских наук

И
 Иоганн Виттманн (1937 г.р.), немецкий юрист и судья
 Иоганн Виттманн (1964 г.р.), немецкий художник и инженер

К
 Карл Виттманн (1870-после 1918), австрийский генерал-майор.
 Карл Виттманн (архитектор) († 1929), немецкий архитектор и строительный чиновник
 Карл Виттманн (*1950), австрийский гигиенист окружающей среды и преподаватель университета
 Каролина Виттманн (Каролина Эрлахер; 1913-1978), немецкая художница
 Керстин Виттманн-Энглерт (*1962), немецкий историк искусства и архитектуры
 Клаус Виттманн (*1937), немецкий переводчик
 Клаус Виттманн (генерал) (* 1946), немецкий бригадный генерал
 Клаус Виттманн, немецкий химик, аэрокосмический инженер и менеджер
 Конрад Виттманн (1891-1951), немецкий архитектор, художник и преподаватель университета
 Конрад Виттманн (1905-1981), немецкий политик (ВАВ, ДП, ХСС)
 Карл Фридрих Виттман (1839-1903), немецкий писатель и драматург
 Кристиан Виттманн (*1967) немецкий актер и режиссер
 Кристоф Виттманн (*1967), немецкий певец
 Кристоф Виттман (*1967), немецкий биохимик

Л
  (род. 1995) — немецкий эксперт по информационной безопасности.
 Виттманн, Ливия Кете (род. 1938) — немецкий литературовед.
  (1933—2017) — немецкий дипломат и политик (ХСС).
  (1898—1972) — гессенский политик (КПД).

М
  (род. 1943) — немецкий серийный убийца.
 Марко Виттманн (род. 1989) — немецкий автогонщик.
  (род. 1934) — немецкий политик (ХСС).
  (род. 1984) — немецкий хоккеист.
  (1895 — ум. после 1967) — австрийский актёр.
  (род. 1967) — немецкий политик (ХСС).
  (1870—1948) — немецкий философ религии, этик и историк философии.
 Виттманн, Михаэль (1914-1944) — немецкий танкист-ас Второй мировой войны, гауптштурмфюрер СС.
  (род. 1956) — немецкий музыковед.
  (род. 1959) — австрийский художник.
  (род. 1938) — переводчик.

О
  (род. 1977) — немецкий искусствовед.
 Виттманн, Оскар фон (1854—1920) — австрийский генерал кавалерии.
 Виттманн, Оскар (политик) (1891—1959) — немецкий политик, мэр Нойбург-ан-дер-Донау в 1945 и 1956-1959 гг..
  (1907—1986) —  немецкий геолог и преподаватель средней школы.
 Виттманн, Отто (искусствовед) (1911—2001) — американский искусствовед.
  (1921—2006) — немецкий политик (СДПГ).

П
  (1818—1883) — немецкий теолог и историк.
  (1900—1985) — румынско-немецкий церковный музыкант и композитор.
  (род. 1957) — австрийский политик.
  (род. 1951) — немецкий живописец и садовый художник.
 Виттманн, Петра (род. 1944) — австрийская художница.
 Виттманн, Пиус (1849—1927) — немецкий архивист и историк.

Р
  (род. 1945) — немецкий литературовед.
 Виттманн, Рихард (живописец) (1879—1950) — немецкий живописец и график.
 Виттманн, Рихард (историк) (род. до 1969 г.) — немецкий исламовед (основное внимание уделяет Османской империи).
  (1804—после 1891) — немецкий виолончелист и композитор.
  (род. 1960) — немецкий предприниматель.
  (1942—2019) — немецкий адвокат.
 Виттманн, Рудольф (род. 1959) — немецкий садовод и фотожурналист.
  (род. 1970) — доктор философии, историк, писатель и профессор.

С 
  (род. 1947) — немецкий политик (ХСС), депутат Бундестага.

Т
 Виттманн, Теодор (род. 1953) — немецкий учитель и краевед.
  (род. 1963) — немецкий актёр.

У
 Виттманн, Урсула  (1944—2020) — немецкая легкоатлетка.

Ф
  (1923—2012) — немецкий политик (ХДС), мэр Хайлигенхауса в 1964–1979 гг.
  (1836—после 1870) — немецкий убийца.
  (род. 1936) — немецкий физик и преподаватель университета.
 Виттман, Франц (физик) (также Ференц Виттман; 1860—1932) — венгерский физик.
  (1887—1975) —  немецкий фермер и политик (ХСС).
  (1815—1867) — немецкий юрист и политик, член парламента Гессена.
  (1895—1975) — немецкий политик (BVP, ХСС).
 Франц Виттманн (борец) — немецкий борец.
 Виттманн, Франц-старший (род. 1950), австрийский раллийный гонщик.
  (род. 1983) — австрийский раллийный гонщик.
 Виттман, Франц Йозеф (1773—1847), немецкий врач.
 Виттманн, Фридрих (род. 1945), австрийский писатель и поэт.
  (1933—2018) — немецкий юрист и политик (ХСС).

Х
 Виттманн, Ханс (1924—1998) — немецкий священник, основатель Братства Верденфельса.
  (род. 1955) — немецкий филолог-романист, историк, политолог и медийный учёный.
  (род. 1943) —  немецкий футболист.
  (1927—1990) — немецкий биохимик.
 Виттманн, Хельге (род. 1970) — немецкий историк и архивист.
  (род. 1959) — австрийский сказочник.
 Виттманн, Хуберт (род. 1923) — немецкий художник.
  (1839—1923) — немецко-австрийский писатель и либреттист.
  (1882—1944) — немецкий торговец и политик.

Ш
 Виттманн, Шарль (1876—1953) — французский художник, литограф и музыкант.

Й
  (1811–1848) — немецкая актриса и оперная певица.
 Виттманн, Йозеф (священнослужитель) (1877–1963) — немецкий священник и писатель.
  (1880–1968) — немецкий церковный художник.
  (1882—1906) — австрийский легкоатлет.
  (род. 1950) — немецкий поэт, писатель и иллюстратор.

Э
  (род. 1939) — немецкий дидактик математики.
  (1846—1921) — французский живописец и скульптор, отец художника Виттманна Шарля.
 Виттманн, Эрнст (ботаник) (1780—1836) — австрийский ботаник.
 Виттманн, Эвелина (род. 1970) — немецкий педагог и преподаватель университета.

Ю
  (1891–1951) — немецкий юрист и политик (BVP, ХСС).
  (род. 1966) — немецкий футбольный вратарь.

Я
 Виттманн, Якоб (1865–1941) — немецкий архитектор и строительный подрядчик.

См. также